Македонска дијаспора може бити:

 Македонска етничка дијаспора, која окупља етничке (словенске) Македонце у дијаспори
 Македонска завичајна дијаспора, која окупља завичајне Македонце у дијаспори, што се може односити на:
 људе који су родом или пореклом из Северне Македоније (Вардарска Македонија)
 људе који су родом или пореклом из Егејске Македоније у Грчкој
 људе који су родом или пореклом из Пиринске Македоније у Бугарској
 људе који су родом или пореклом из Источне Албаније

Види још 
 Македонци (вишезначна одредница)